Friendzone (relatievorm), een relatievorm waarin de ene persoon een liefdesrelatie wil, maar de ander niet
 Friendzone (televisieprogramma), een Amerikaans realityprogramma
 Friendzone (duo), een muziekduo
 Friend Zone (film), een Spaanse film
 Friendzone (2021), een Franse film uit 2021 
 Friend Zone (lied), een lied van Danielle Bradbery